

Localidades
Leeds, uma cidade do norte da Inglaterra
Leeds (Alabama)
Leeds (Dacota do Norte)
Leeds (Utah)
Leeds Castle

Outros
Leeds United Association Football Club

Leeds